Les Bobos est une expression qui peut faire référence à :
 Les Bobos, chanson de Renaud, parue le  ;
 Les Bobos, série télévisée québécoise diffusée depuis le  sur Télé-Québec.

Voir aussi